– dwudziesty siódmy singel japońskiego zespołu B’z, wydany 9 lutego 2000 roku. Osiągnął 1 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 17 tygodni, sprzedał się w nakładzie  egzemplarzy. Singel zdobył status płyty Milion.

Utwór tytułowy został wykorzystany jako piosenka przewodnia TV dramy .

Lista utworów

Muzycy 
 Tak Matsumoto: gitara, kompozycja i aranżacja utworów
 Kōshi Inaba: wokal, teksty utworów, aranżacja
 Hideo Yamaki: perkusja (#1)
 Kaichi Kurose: perkusja (#2)
 Kōji „Kitarō” Nakamura: gitara basowa (#1)
 Shōtarō Mitsuzono: gitara basowa (#2)
 Akira Onozuka: pianino (#1)

Notowania

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil singla na stronie zespołu 
 Profil singla na Oricon 

Single B’z
Single wydane w roku 2000
Single numer jeden na Oricon Weekly